Mirów peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 du quartier de Mirów, à Varsovie, dans l'arrondissement de Wola.
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Mirów, dans le powiat de Szydłowiec
 du village de Mirów, chef-lieu de cette gmina 
 du village de Mirów, village du powiat de Przasnysz
dans la voïvodie de Silésie
 du village de Mirów
dans la voïvodie de Petite-Pologne
 du village de Mirów, dans le powiat de Chrzanów